Benauge peut faire référence : 

 à La Benauge, un grand ensemble de Bordeaux où se trouve ou se trouvait : 
 la rue de la Benauge
 l'arrêt Thiers-Benauge de la ligne A du tramway de Bordeaux
 la caserne des pompiers de la Benauge
 la gare de Bordeaux-Benauge
 la ligne de Bordeaux-Benauge à La Sauvetat-du-Dropt
 la Laiterie de la Benauge, à l'origine de la marque Cacolac
 à une orthographe alternative pour le comté, la vicomté et le pays traditionnel de Benauges
 au château de Benauge (Arbis) en Gironde
 au moulin du Haut-Benauge à Gornac
 à la porte de Benauge à Saint-Macaire (Gironde)
 au bordeaux-haut-benauge, une dénomination géographique du bordeaux (AOC)
 à l'entre-deux-mers-haut-benauge, une dénomination géographique de l'entre-deux-mers (AOC)
 au château de Benauge (Renung) dans les Landes

Voir aussi